VNR peut désigner :
 l'aéroport de Vanrook, dans l'état du Queensland, en Australie ;
 la compagnie ferroviaire nationale vietnamienne, Vietnam Railways ;
 un terme d'argot internet.
 "VNR" (prononcer "vénaire") est une expression d'argot qui désigne une situation ou une personne dégageant une certaine classe à un moment donné. "12VNR"
 La Validation de la Non Régression dans un projet informatique : voir test de régression
 Valeur nutritionnelle de référence, voir Apports journaliers recommandés